Anomoloma — рід грибів. Назва вперше опублікована 2007 року.

Класифікація 
До роду Anomoloma відносять 7 видів:
 Anomoloma albolutescens
 Anomoloma flavissimum
 Anomoloma luteoalba
 Anomoloma luteoalbum
 Anomoloma myceliosum
 Anomoloma rhizosum
 Anomoloma submyceliosum

Примітки

Джерела 
 Niemelä, T.; Larsson, K.-H. 2007. Anomoloma, a new genus separated from Anomoporia on the basis of decay type and nuclear rDNA sequence data. Mycotaxon. 100:305-317 - P.312

Роди грибів
Агарикоміцети